

Geografia 
 Panama
 San Martín de Porres – comune nel distretto di Las Palmas, provincia di Veraguas
 Perù
 Distretto di San Martín de Porres – distretto nel dipartimento di Lima

Persone 
 Manuel Arias Porres – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Martino de Porres – religioso peruviano venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Nannie Porres – cantante e attrice teatrale svedese